De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1982 bij de mannen werden voor de 81e keer gehouden. De Zweed Mats Wilander won het toernooi door in de finale de Argentijn Guillermo Vilas met 1-6, 7-6, 6-0 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Jimmy Connors (kwartfinale)
  Ivan Lendl (vierde ronde)
  Guillermo Vilas (finale)
  José Luis Clerc (halve finale)
  Vitas Gerulaitis (kwartfinale)
  Eliot Teltscher (vierde ronde)
  Peter McNamara (kwartfinale)
  Yannick Noah (kwartfinale)

  Andrés Gómez (vierde ronde)
  Balázs Taróczy (tweede ronde)
  Brian Gottfried (tweede ronde)
 n/a 
  José Higueras (halve finale)
  Steve Denton (eerste ronde)
  Chip Hooper (vierde ronde)
  Mel Purcell (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1982
Roland Garros